Sûre est le féminin de l'adjectif sûr qui peut être employé pour qualifier ce qui a rapport à la sûreté et à la sécurité. Depuis les rectifications orthographiques de 1990, ce mot peut également être orthographié sure.
Sure est le féminin de l'adjectif sur qui peut être employé pour qualifier ce qui est acide.
 La Sure est un sommet du massif du Vercors.
 Sûre est un hameau de la commune belge de Vaux-sur-Sûre.
 Suré est une commune française de l’Orne.
 SURE, sigle pour Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, est un instrument créé en 2020 par la Commission européenne, de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence.

Hydronymes 
 La Sûre (Sauer en allemand et en luxembourgeois) est un affluent de la Moselle.
 La Sure est un affluent de la Drôme.
 La Sure est un affluent du Chassezac. 

lb:Sauer